Преслава може да се отнася за:

 Преслава, българско женско име
 Преслава, българска попфолк и народна певица
 Преслава Пейчева, българска поп певица, бивш участник в Music Idol и вокалист на група Те
 Преслава, едноименен дебютен албум на певицата Преслава Изд: 2004
 Preslava Best Video Selection 1, сборен видео албум на певицата Преслава Изд: 2005
 Preslava Best Video Selection 2, сборен видео албум на певицата Преслава Изд: 2008
 Преслава - Hit Collection MP3, сборен албум на певицата Преслава Изд: 2009